Халфалар — селение в Масаллинском районе Азербайджана.
 Халфалар — селение в Шабранском районе Азербайджана.